Vozera Belaje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Belaje (sjö i Vitryssland, lat 51,90, long 24,98), 
 Vozera Belaje (sjö i Vitryssland, lat 56,05, long 28,33), 
 Vozera Belaje (sjö i Vitryssland, Vitsebsks voblast), 
 Vozera Belaje (sjö i Vitryssland, Brests voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar